Pseudocandona är ett släkte av kräftdjur. Pseudocandona ingår i familjen Candonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Musselkräftor
Pseudocandona